1927 — одна́ ты́сяча девятьсо́т два́дцать семь — может означать:

 1927 — натуральное число между 1926 и 1928.
 1927 год — невисокосный год григорианского календаря.

В астрономии 
 NGC 1927 —

В литературе 
 1927 год в литературе

В искусстве 
 1927 год в кино
 1927 год в театре
 1927 год в истории изобразительного искусства СССР

В музыке 
 1927 год в музыке

В науке 
 1927 год в науке